Карбалия (, ) — село-анклав Вулканештского округа в автономном территориальном образовании Гагаузия, в Молдове, образует отдельную коммуну.

География 
Вдоль западной окраины села, по направлению с северо-запада на юго-восток протекает река Большая Салчия (правый приток реки Ялпуг).

Население 
По данным переписи 2004 года, население образуют в основном гагаузы — 375 человек, живут также молдаване — 78, болгары — 32, украинцы — 23, русские — 18. А в 1930 году была проведена генеральная перепись Румынии. В Карбалии тогда жили 746 человек, из которых 558 гагаузов, 88 болгар, 69 румын, 22 русских, 7 греков, 1 немец, 1 поляк.

Известные уроженцы 
 Гаврил Аркадьевич Гайдаржи (1937—1998) — учёный и общественный деятель.

Примечания 

Гагаузские поселения